Small Town Stuff – cortometraggio del 1916 diretto da Norval MacGregor
Small Town Stuff – cortometraggio del 1921 diretto da Al St. John